Il termine foresta decidua può riferirsi a:

 Foresta decidua temperata – bioma terrestre che si sviluppa nelle zone temperate di tutto il planisfero
 Foresta mediterranea decidua – ecosistema mediterraneo
 Foresta decidua secca del Madagascar occidentale – ecoregione che occupa la parte nord-occidentale del Madagascar